RKR steht für:
 Revolutionärer Kommandorat

rkr steht für
 rechtskräftig

RKR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Krośnieński in der Woiwodschaft Karpatenvorland

Abkürzung